Константин Юльевич Эндека ( — ) — советский инженер-конструктор, специалист, руководитель работ в области наземного оборудования ракетных и ракетно-космических комплексов, заместитель Генерального Конструктора Конструкторского Бюро общего Машиностроения по испытаниям, сын конструктора Ю. Э. Эндеки.

Биография 
 1930 год — 25 марта — рождение Константина Юльевича Эндеки. По отцовской линии — по национальности — грек.
 1954 год — окончил Московский нефтяной институт имени академика И. М. Губкина по специальности инженер-механик.
 1955 год — работал в Конструкторском Бюро общего Машиностроения (ныне ФГУП «КБОМ» имени В. П. Бармина), город Москва. Прошёл путь от инженера до заместителя Генерального Конструктора по испытаниям. Константин Юльевич Эндека был специалистом, руководил работами в области испытаний наземного оборудования ракетных и ракетно-космических комплексов.
 2002 год — 13 декабря — Константин Юльевич Эндека скончался, похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище.

Награды 

 1957 год — награждён Орденом «Знак Почёта».
 1961 год — награждён Орденом «Знак Почёта».
 1967 год — Лауреат Государственной премии СССР.
 1974 год — награждён Орденом Ленина.
 1983 год — награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

См. также 
 Роскосмос
 Авиационная промышленность России
 Оборонно-промышленный комплекс России
 Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»).
 Н. П. Бармин.
 Ю. Э. Эндека.

Примечания 

Родившиеся в Москве
Выпускники вузов Москвы
Конструкторы СССР
Изобретатели по алфавиту
Машиностроители
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры
Лауреаты Государственной премии СССР
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени